Rafael Mariano Silva (Angra dos Reis, 20 de agosto de 1982), más conocido como Rafael Mariano, es un escritor, orador, educador, diseñador web, locutor y empresario brasileño. Se hizo viral con sus corazones de papel al final de sus presentaciones. Ya ha participado en grandes eventos con diversas personalidades de Brasil.

Biografía 
Rafael nació en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, hijo de madre profesora de matemáticas y padre contable, Rafael es educador, licenciado en administración de empresas y postgraduado en finanzas, secretariado, diseño web, eadialista, empresario, misionero y marinero (marinero aficionado).

A los 17 años, aprobó una oposición para la Marina brasileña, donde tuvo la oportunidad de estudiar durante un año en régimen de internado, disfrutando de la novedad de vivir en otro estado y con 400 personas diferentes, navegó en un buque de guerra durante 3 años, fue propietario de un restaurante durante 4 años, corredor de bolsa, trabajó en grandes empresas, entre ellas Xp Investments, Rico, Terra Investment, Senai, durante más de 2 años, donde fue distinguido como uno de los profesores más influyentes de su región.

Enlaces externos

Referencias 

Militares de Brasil
Empresarios de Brasil
Escritores de Brasil
Locutores de Brasil
Programadores